Малика Султановна Арсанукаева () — кандидат экономических наук, доктор юридических наук, доцент. В 2011—2016 годах — профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Российской правовой академии Минюста России (Всероссийского государственного университета юстиции). В 2016—2017 годах — профессор кафедры гражданского процесса и организации службы судебных приставов университета.

Биография

Юность 
По национальности чеченка, представительница тайпа цонтарой. Родилась в 7 сентября 1955 года в селе Новопавловка Кызыл-Аскерского района Киргизской ССР. Из депортации семья вернулась в 1957 году. Все родственники Малики сначала поселились в посёлке Мичурина (район Грозного), но жить уехали в Наурский район Чечено-Ингушской АССР, в совхоз имени В. И. Ленина. Когда в совхозе открыли большую школу, Малика пошла в первый класс. Тогда ей едва исполнилось 6 лет. Родители Малики приложили все усилия к тому, чтобы она и все её братья и сестра получили высшее образование и выбрали профессию по усмотрению своих детей. Отец Малики Султан привозил домой целые упаковки книг чтобы привить детям любовь к чтению. Ещё школьницей Малика выписывала книги из разных издательств. Также Малика брала книги из сельской библиотеки. Кроме того, помогали ей литературой и школьные учителя.

В 1971 году она окончила школу и получила аттестат о среднем образовании. Вступительные экзамены на исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета сдала на «хорошо» и «отлично». В 1976 году окончила университет, получив диплом с отличием. Решением учёного совета университета Малика единогласно была рекомендована для поступления в аспирантуру.

Карьера 
В 1977—1980-е годы училась в очной целевой аспирантуре Института социологических исследований (ИСИ) Академии наук СССР. В 1983 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности «Прикладная социология». Её научным руководителем был известный учёный, доктор экономических наук, член-корреспондент АН СССР, директор ИСИ АН СССР Тимон Васильевич Рябушкин.

В 1986 году, пройдя конкурс, начала работать старшим научным сотрудником в Чечено-Ингушском НИИ истории, экономики, социологии и филологии (ныне Институт гуманитарных наук). Из-за военных действии в Чечне семье пришлось покинуть Грозный и переехать в Москву.

В 2006 году с отличием окончила факультет второго высшего образования Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». В том же году стала соискателем-докторантом Московской государственной юридической академии, где в 2010 году защитила докторскую диссертацию. Научный консультант — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Игорь Андреевич Исаев.

Является автором свыше 150 научных и учебно-методических работ по теории и истории государства и права, гражданскому и арбитражному процессу, прикладной социологии, в том числе — трёх монографий, изданных в России и за рубежом. Она также поддерживает научные и творческие связи со многими учебными заведениями и научными центрами Российской Федерации. Сотрудничает с исследователями стран СНГ, Польши (Варшавского университета, Университета имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине, университета имени Николая Коперника в Торуни, Католического университета имени Иоанна Павла II в Люблине, Жешувского университета) и других стран.

В 2009—2017 годах работала в Российской правовой академии Минюста России (Всероссийском государственном университете юстиции) преподавала «Гражданский процесс», «Проблемы типизации исков в судебно-арбитражной практике», «Правовое регулирование трансграничных банкротств» и др.. Также в 1999—2009 годах являлась старшим преподавателем, доцентом, профессором Московского университета потребительской кооперации (Российского университета кооперации). В 2014—2015 и 2016—2017 годах по совместительству преподавала в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина. Является специалистом в области истории права и государства, гражданского и арбитражного процесса, прикладной социологии.

Награды 
 Почётная грамота Министерства юстиции Российской Федерации.
 Благодарность ректората Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
 Почётная грамота ректората Российского университета кооперации.
 Почётный диплом Судейского сообщества Чеченской Республики «За вклад в развитие юридической науки».

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Чеченского государственного университета
Преподаватели Российской правовой академии
Кандидаты экономических наук
Выпускники Российского университета кооперации